Пётр Само́хин: Самохин, Пётр Филатович (1911—1943) — капитан, Герой Советского Союза.
 Самохин, Пётр Яковлевич (1920—1941) — военный лётчик, лейтенант, Герой Советского Союза.